The Devil's Toy – film del 1916 diretto da Harley Knoles
Rouli-roulant o The Devil's Toy, documentario del 1966 diretto da Claude Jutra
The Devil's Toy – cortometraggio del 2010 diretto da Alex Lugones